Черновское се́льское поселе́ние (, ) — муниципальное образование в составе Первомайского района Республики Крым России.

География 
Поселение расположено на востоке района, в степном Крыму, у границы с Красногвардейским районом. Граничит на западе с Войковским, на севере с Гвардейским и на юге со Стахановским сельскими поселениями.

Площадь поселения 103,25 км².

Основная транспортная магистраль: автодорога  Войково — Черново — Свердловское (по украинской классификации — ).

Население

Состав сельского поселения 
Поселение включает 3 населённых пункта:

История 
В 1984 году был образован Черновский сельский совет выделением сёл из Войковского совета. С 12 февраля 1991 года сельсовет в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России. Законом «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым» от 4 июня 2014 года территория административной единицы была объявлена муниципальным образованием со статусом сельского поселения.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Сельские поселения Первомайского района Крыма